Национа́л-большеви́зм — политическое учение, разработанное консервативным революционером Эрнстом Никишем.Национал-большевики, как и марксисты, выступали за социальную революцию, которая должна освободить немецкий рабочий класс от эксплуатации и возвысить расу над остальными, но при этом считали, что социальная революция может осуществиться только вместе с национальной революцией. Национал-большевизм был одной из разновидностью т.н. «третьего пути» — идеологии, которая подчёркивает свою оппозицию по отношению к коммунизму и капитализму.

Национал-большевизм в России 
Сам термин «национал-большевизм» был создан немецким политиком Эрнстом Никишем.

В среде белой эмиграции 1920-х годов сторонники национал-большевистского или сменовеховского течения высказывали мысли о возможности примирения советской власти и белой эмиграции. Высказывались идеи о возможности эволюции советской власти к национализму, об изживании «интернациональных» элементов революции 1917 года. Идеи национал-большевизма вскоре потеряли популярность, так как не было никаких реальных признаков эволюции национализма в Советском Союзе, и СССР оставался интернационалистским государством до самого его распада в 1991 году.

Элементы национал-большевизма можно обнаружить в советской пропаганде и массовой культуре сталинского периода. В конце 1930-х советская пропаганда начала использовать известные имена русской истории, такие как Суворов или Александр Невский для поднятия патриотических настроений перед возможной большой войной.

Некоторые элементы национал-большевизма можно обнаружить и в советской литературе 1970-х годов (Сергей Семанов, Николай Яковлев).

В 1990-е лидирующими практиками и теоретиками национал-большевизма стали Эдуард Лимонов, Александр Дугин и Егор Летов. По словам политолога В. Лихачева, «идеология национал-большевизма была порождена, по большей части, философом Александром Дугиным, и являлась продуктом сложного синтеза просоветских, консервативно-революционных и религиозных идей». Лимонов возглавил Национал-большевистскую партию. Национал-большевики участвовали в демонстрациях против проведения саммита Большой восьмёрки в Санкт-Петербурге.

Существуют национал-большевистские группировки в Израиле и в частях бывшего СССР, многие из которых связаны с российской НБП. Другие группы, такие как франко-бельгийская «Общая национал-европейская партия», которые также показывают национал-большевистское желание создания единой Европы (также как и её многие экономические идеи), и французская политическая фигура Кристиана Буше также получили влияние данной идеи.

Идеология 

Национал-большевизм носит резко антикапиталистическую направленность. Национал-большевики идеализируют сталинизм. Экономической составляющей доктрины национал-большевиков является сталинская экономическая система.

Идеология крайне традиционалистична, в манере Юлиуса Эволы. Национал-большевизм прямо ссылается на Георга Гегеля и представляет его «отцом» материализма.  Среди других заявленных предшественников движения также находятся Жорж Сорель, Отто Штрассер и Хосе Ортега-и-Гассет (в частности, влияние последнего широко из-за неприятия им леворадикальных и праворадикальных предрассудков, что также является особенностью национал-большевизма). В России некоторые национал-большевики выступают за присоединение к России юго-восточной Украины и Северного Казахстана.

По отношению к религии национал-большевики как правило не религиозны, но и не враждебны к религии. По мнению приверженцев национал-большевизма, идеальным вариантом является предоставление свободы вероисповедания.

 левый национализм
 сталинская экономическая система
 светское государство
 евразийство
 Третий путь
 Ирредентизм

Национал-большевизм в Германии 
Движение зародилось вследствие Первой мировой войны в разрушенной Германии, раздираемой конфликтами между марксистскими, спарткистскими и партизанскими националистами. Синтез двух новых идеологий — большевизма, проявленного в Октябрьской революции, и нового национализма, модернизированного Великой войной, отныне опирающегося на массы и вкус к технике — сформируется в Германии исходя из двух основных элементов:
 сближение интересов Германии и Советской России,
 несколько совпадающих идентификационных признаков в идеологии, методах или стилях, между большевизмом и национализмом.

Коммунистическое происхождение 
В буквальном значении, национал-большевистское движение составляет течение крайнего меньшинства, ограничивающегося малым числом мыслителей и политических групп. Некоторые возводят их рождение, в апреле 1919 года, к мысли Пауля Эльцбахера, профессора права в Берлине, известного своими трудами по анархизму, и депутата-националиста в Рейхстаге в 1919 году. Он предлагает союз Германии и Советской России против Версальского договора. Это предложение отвечает требованиям  Хартленда, по которой контролирующий Россию и Германию будет контролировать весь мир.

В 1919 году национал-большевистское движение развивается в Гамбурге вокруг двух лидеров коммунистической революции этого города:  (1872—1932 годы, Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Гамбурга в ноябре 1918 года) и Фридриха или  (1888—1942 годы, бывший синдикалист в США, затем в Гамбурге. Еврей, погибший в концентрационном лагере). Они руководят национал-большевистской тенденцией в Германии и внутри Коминтерна. Будучи изгнанными в октябре 1919 года из официальной компартии (КПГ), они входят в Коммунистическую рабочую партию (КПРГ), которая остаётся в Интернационале до 1922 года. В свою очередь, КПРГ выгоняет из своих рядов национал-большевиков. С тех пор, национал-большевизм стал движением индивидуальностей и малых групп.

Среди национал-большевистских групп фигурирует группа Фридриха Ленца и Ханса Эбелинга вокруг обозревателя «Der Vorkämpfer» ("дэр фор-кéмпфэр" , около 1930—1933 годов), который пытается реализовать идеологический сплав идей Карла Маркса и немецкого экономиста Фридриха Листа. Следуя некоторым современным национал-большевикам, вне обозревателя был создан т. н. «Круг исследований планового хозяйства» (или «Арплан»), имевший как секретаря актёра Сопротивления и антинациста Арвида Харнака.

После прихода к власти нацистов в 1933 году, большинство  национал-большевиков высказываются за Сопротивление против нацизма, тем временем как некоторые национал-большевистские группы сотрудничают с режимом, такие как Союз прозрения () (созданный в Гамбурге и подвластный КПРГ), руководимый профессором Кессенмайером (совместно с бельгийцем Жаном Тириаром, тогда ещё молодым рексистом).

Эрнст Никиш и обозреватель «Widerstand» 
Самая знаменитая личность национал-большевизма во время Веймарской республики — Эрнст Никиш (1889—1967). Этот социал-демократический преподаватель (с 1919—1922) был выгнан из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 1926 году из-за своего национализма. Позднее он перешёл в маленькую Социалистическую партию Саксонии (СПС), которую обратил в свои идеи. Он оживил обозреватель «Widerstand» (), который оказал большое влияние на молодёжь до 1933 года. Движение Никиша объединяло людей пришедших как слева, так и из правого национализма. После 1933 года он вошёл в оппозицию нацизму, был заключён в концентрационный лагерь (1937—1945). После 1945 года, он был преподавателем в ГДР. В 1953 году сбежал на Запад.

См. также 
 Национал-большевистская партия
 Красно-коричневые
 Национал-коммунизм
 Штрассеризм
 Наци-маоизм

Примечания

Литература 
 Агурский М. Идеология национал-большевизма. М.: Алгоритм, 2003.
 David Branderberger. National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931-1956.

Ссылки 
 Михаил Магид. Национал-большевизм

Панъевропейский национализм
Национализм в России
 
Контркультура 1990-х годов